Josef Dostál ist der Name folgender Personen:
* Josef Dostál (Botaniker) (1903–1999), tschechischer Botaniker
 Josef Dostál (Kanute) (* 1993), tschechischer Kanute
 Josef Dostál (Ringer), böhmischer Ringer